Suede se poate referi la:
Suede - o formație de muzică rock alternativ.
Suede - albumul de debut al formației
Suede - o cântăreață americană de muzică pop și jazz